Nelinho  peut désigner :

Patronyme 
 Nelinho (1933-2011), de son nom complet Agnelo Correia dos Santos, footballeur brésilien.
 Nelinho (1948-), de son nom complet Joaquim Manuel Rodrigues Silva Marques, footballeur portugais. 
 Nelinho (1950-), de son nom complet Manoel Rezende de Mattos Cabral, footballeur brésilien.
 Nelinho (1971-), de son nom complet Nasser Amade Carimo, footballeur mozambicain.